Zé Carlos ist der Spitzname folgender Personen:

 Zé Carlos (Fußballspieler, 1945) (José Carlos Bernardo; 1945–2018), brasilianischer Fußballspieler
 Zé Carlos (Fußballspieler, 1962) (José Carlos da Costa Araújo; 1962–2009), brasilianischer Fußballtorhüter
 Zé Carlos (Fußballspieler, 1965) (José Carlos Pereira do Nascimento; * 1965), brasilianischer Fußballspieler 
 Zé Carlos (Fußballspieler, 1968) (José Carlos de Almeida; * 1968), brasilianischer Fußballspieler 
 Zé Carlos (Fußballspieler, 1975) (José Carlos Santos da Silva; * 1975), brasilianischer Fußballspieler 
 Zé Carlos (Fußballspieler, 1980) (José Carlos Garcia Leal; * 1980), brasilianischer Fußballspieler 
 Zé Carlos (Fußballspieler, 1983) (José Carlos Ferreira Filho; * 1983), brasilianischer Fußballspieler
 Zé Carlos (Fußballspieler, 1994) (José Carlos Gomes Pereira; * 1994), brasilianischer Fußballspieler 

Zé Carlos steht für:
 Zé Carlos (Band), portugiesischsprachige Band